Skeletons & Majesties е EP албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Записан е между ноември 2010 г. и февруари 2011 г.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара
 Дан Цимерман – барабани

Песни 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2011 година
EP-та